Seehof (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Seehof (Zwitserland), een gemeente in het kanton Bern
Schloss Seehof, een kasteel bij Memmelsdorf in de Duitse deelstaat Beieren